Экспериментальная станция источника синхротронного излучения — комплекс приборов, установленных на канале вывода излучения из источника СИ, предназначенный для проведения определённого класса физических исследований с использованием синхротронного излучения.

Для проведения исследований с использованием синхротронного излучения на ускорителях строятся каналы вывода излучения. На конце такого канала создается экспериментальная станция, посвящённая решению определенного класса исследовательских задач.
Наиболее распространенные типы экспериментальных станций

 Рентгенодифракционные, которые могут далее классифицироваться как посвящённые кристаллографии монокристаллов, порошков, макромолекул (белков, как правило);
 По получению изображений — рентгеновская интроскопия, микроскопия, томография, ламинография а также их вариации, направленные на повышение контраста в получаемом изображении — рентгеновской флуоресцентной микроскопии, и фазоконтрастной микроскопии. Также существуют станции по получению изображений в инфракрасной части спектра и фотоэлектронной микроскопии;
 Спектроскопические — EXAFS, фотоэлектронной спектроскопии, оптической спектроскопии;
 Технологические — литография в рентгеновском излучении, включая глубокую LIGA-литографию;

Литература 
 What is a beamline
 Instrumentation at Synchrotron Radiation Beamlines

Специализированные источники синхротронного излучения
Физика ускорителей